Minxiong () – gmina wiejska () powiatu Jiayi, położonego w zachodniej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Minxiong w 2016 roku liczyła 71 834 mieszkańców – 35 032 kobiety i 36 802 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 24 683, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,91 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Jiayi